Gerhardsson est un patronyme porté notamment par :

 Birger Gerhardsson (1926-2013), professeur émérite d'exégèse du Nouveau Testament suédois ;
  (1954-), écrivain suédois ;
 Peter Gerhardsson (1959-), footballeur international espoir suédois devenu entraîneur ;
  (1958-), acteur suédois.

Patronyme suédois